I'm Thinking of Ending Things – romanzo del 2016 scritto da Iain Reid
Sto pensando di finirla qui (I'm Thinking of Ending Things) – film del 2020 diretto da Charlie Kaufman, basato sul romanzo omonimo